Baraboo (plaats), een plaats in Wisconsin, Verenigde Staten
 Baraboo (rivier), een rivier in Wisconsin, Verenigde Staten
 Baraboo Range, een bergketen, Verenigde Staten
 Baraboo (film), een film uit 2009